Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 25 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Nakiska. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Włoch Alberto Tomba, srebro wywalczył Austriak Hubert Strolz, a brąz zdobył Pirmin Zurbriggen ze Szwajcarii.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988